Тын
 Тын — частокол или забор из вертикальных бревен или жердей.
 Тын — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тын — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Тын — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Россия 
 Тын — железнодорожная станция (населённый пункт) в Болотнинском районе Новосибирской области.

Тын в Чехии 
 Тын (Прага) — внутренний двор в центре Праги, укрепленный купеческий центр начиная с раннего средневековья.

См. также 
 Тынов
 Тыново
 Тыновка